Every Little Thing – gruppo musicale giapponese
 Every Little Thing – brano musicale dei The Beatles
 Every Little Thing – album di Carly Pearce del 2017
 Every Little Thing – singolo di Carly Pearce del 2017